Луиджи Сартор (; ) — итальянский футболист, защитник, известный по выступлениям за клубы «Интернационале», «Удинезе» и сборную Италии. Участник Олимпийских игр 1996 в Атланте. Трёхкратный обладатель Кубка УЕФА 1993, 1998 и 1999 годов. Трехкратный обладатель Кубка Италии.

Клубная карьера 
Сартор — воспитанник клубов «Падова» и «Ювентус». 6 декабря 1992 года в своём дебютном и единственном матче за «старую сеньору» против «Фиорентины», он забил гол в собственные ворота. Несмотря на это Сартор стал обладателем Кубка УЕФА, хотя и не принял участия ни в одном матче. Сезон 1993/1994 Луиджи провёл в аренде в «Реджане», но и там играл крайне мало.

В 1994 году он перешёл в «Виченцу», в составе которой выиграл Кубок Италии. Удачные выступления помогли Луиджи в 1997 году подписать четырёхлетний контракт с миланским «Интером». С «неррадзури» Сартор во второй раз завоевал Кубок УЕФА. В 1998 году он перешёл в «Парму». В первом же сезоне Сартор стал трёхкратным обладателем Кубка УЕФА. Позже с пармезанцами он ещё дважды выиграл национальный кубок.

В 2002 году Луиджи за 9 млн евро перешёл в «Рому». В столичном клубе он не смог выиграть конкуренцию за место в основе и в первом сезоне сыграл всего в 12 матчах. Для получения игровой практики Сартор на правах аренды выступал за «Анкону» и Дженоа. В последней он даже был выбран капитаном команды, несмотря на то, что сыграл всего 7 матчей. В 2005 году Луиджи покинул Рим и без особого успеха выступал за венгерский «Шопрон» и «Верону». В 2009 году он завершил карьеру в клубе «Тернана».

Международная карьера 
В 1996 году Луиджи в составе молодёжной национальной команды выиграл молодёжный чемпионат Европы в Испании. В том же году в составе олимпийской сборной Италии Сартор принял участие в Олимпийских играх в Атланте. На турнире он сыграл в матче против команд Ганы. 22 апреля 1998 года в товарищеском матче против сборной Парагвая он дебютировал за сборную Италии, заменив во втором тайме Алессандро Неста.

Карьера преступника 
После окончания футбольной карьеры Луиджи Сартор постоянно упоминался в новостных сводках итальянских СМИ в связи с незаконной деятельностью. В Декабре 2011 года он был арестован по подозрению в организации договорных матчей. Сартор был отстранен от футбольной деятельности и провел около 2-х месяцев в тюрьме, но в 2019 году дело было прекращено за истечением срока давности.  

В июне 2015 года Сартор был обвинен в домашнем насилии и приговорен к 9 месяцам условно.

12 февраля 2021 года Сартор вместе с друзьями был задержан полицией на заброшенной вилле в Италии, в которой выращивалась марихуана в особо крупных размерах. Во время задержания было изъято более 2 кг наркотических веществ.

Достижения 
Командные
«Ювентус»
 Обладатель Кубка УЕФА — 1992/1993

«Виченца»
 Обладатель Кубка Италии — 1996/1997

«Интернационале»
 Обладатель Кубка УЕФА — 1997/1998

«Парма»
 Обладатель Кубка Италии — 2000/2001
 Обладатель Кубка Италии — 1998/1999
 Обладатель Суперкубка Италии — 1999
 Обладатель Кубка УЕФА — 1998/1999

Международные

Италия (до 21)
  Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд — 1996

Примечания

Ссылки 
 
 Stats at Tutto Calciatori 
 National team data 
 
 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Футболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Игроки олимпийской сборной Италии по футболу
Игроки сборной Италии по футболу
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Рома»
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Эллас Верона»
Игроки ФК «Виченца»
Игроки ФК «Дженоа»
Игроки ФК «Реджана»
Игроки ФК «Тернана»
Игроки ФК «Парма»
Игроки ФК «Анкона»
Игроки ФК «Шопрон»